Jocurile Pacificului de Sud din 1983 a fost a șaptea ediție în care s-a jucat fotbal. Meciurile s-au ținut în Samoa de Vest pe parcursul lunii septembrie a anului 1983.

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B
 Insulele Marianei de Nord s-au retras din competiție.

Grupa C

Sferturile de finală

Semifinalele

Meciul pentru Medalia de Bronz

Meciul pentru Medalia de Aur

Fotbal în Samoa
Jocurile Pacificului de Sud